Judd kan som auktorsförkortning betyda:

 Darlene D. Judd
 Walter Stephen Judd

Robotskapade auktorsförkortningar